Erie County er navnet på 3 counties i USA:

 Erie County, New York
 Erie County, Ohio
 Erie County, Pennsylvania

Se også 
 Erie Township (flertydig)
 Erie (flertydig)